Ukrajinske (ukrainisch ; russische Entsprechung Ukrainskoje/Украинское) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine:

 ein Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Ukrajinske (Charkiw)
 ein Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Ukrajinske (Losowa)
 ein Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw, siehe Ukrajinske (Smijiw)
 ein Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Ukrajinske (Wowtschansk)
 ein Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Ukrajinske (Henitschesk)
 ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Ukrajinske (Jurjiwka)
 ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Ukrajinske (Krynytschky)
 ein Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Nowoasowsk, siehe Ukrajinske (Nowoasowsk)
 ein Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Ukrajinske (Melitopol)
 ein Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Ukrajinske (Polohy)
 ein Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Ukrajinske (Swjahel)
 ein Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda, siehe Ukrajinske (Seredyna-Buda)
 ein Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Ukrajinske (Bachmatsch)
 ein Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Kulykiwka, siehe Ukrajinske (Kulykiwka)
 ein Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Talalajiwka, siehe Ukrajinske (Talalajiwka)
 ein Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Ukrajinske (Bar)
 ein Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk, siehe Ukrajinske (Chmilnyk)

 eine Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka, siehe Ukrajinske (Petropawliwka)